Het ATP-toernooi van Dubai 2017 werd van 27 februari tot en met 4 maart 2017 gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviation Club Tennis Centre in Dubai, de hoofdstad van het gelijk­namige emiraat in de Verenigde Arabische Emiraten.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai